Электроэнергетический комплекс Европейского союза — третий в мире и уступает по установленной мощности генерирующих источников электроэнергетическим комплексам КНР и США.

Доказанные извлекаемые запасы природных энергоносителей Европейского союза (в формате 28 стран) в соответствии с данными EES EAEC, рассчитанными на основе информации Управления энергетической информации Министерства энергетики США по состоянию на декабрь 2015 года — 24,839 млрд тут или 1,98 % от общемировых запасов (179 стран мира). 85,3 % запасов приходится на уголь, 9,5 % — на природный газ и 5,2 % — на сырую нефть.

Общие положения 
Ключевые энергетические организации:
 Генеральный Директорат по энергетике Европейского союза ()
 Агентство по взаимодействию регуляторов энергетики ()
 Системный оператор Европейской единой энергосистемы (ENTSO-E) — учредители операторы магистральных электрических сетей Европы, кроме Мальты

Действующие регламенты и директивы ЕС:
 Регламент (ЕС) № 713/2009 от 13 июля 2009 года о создании Агентства по взаимодействию регуляторов энергетики (Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators) ;
 Регламент (ЕС) № 714/2009 от 13 июля 2009 года об условиях доступа к сетям в целях трансграничного обмена электричеством и отменяющий Регламент (ЕС) № 1228/2003 (Regulation (EC) No 714/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity and repealing Regulation (EC) No 1228/2003) ;
 Регламент (ЕС) № 715/2009 от 13 июля 2009 года об условиях доступа к сетям транспортировки природного газа и отменяющий Регламент (ЕС) № 1775/2005 + 2 Поправки (Regulation № 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions of access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) № 1775/2005) ;
 Директива 2009/72/ЕС от 13 июля 2009 года об общих правилах для внутреннего рынка электроэнергии и отменяющая Директиву 2003/54/ЕС (Directive2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009concerning common rules for the internal market in electricity and repealingDirective 2003/54/EC) ;
 Директива 2009/73/ЕС от 13 июля 2009 года об общих правилах для внутреннего рынка природного газа и отменяющая Директиву 2003/55/ЕС (Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC);
 Сертификация операторов систем передачи сетей на электроэнергию и природный газ в ЕС  Certification of Transmission System Operators of networks for electricity and natural gas in the EU [SEC/2011/1095])

Текущий уровень производства и потребления 
Суммарный объём энергоносителей на преобразование — свыше 1485 млн toe или 93,5 % от общей поставки. Доля энергоносителей на преобразование на электростанциях и отопительных установках от последнего показателя — почти 43 %.

Конечное энергетическое потребление — 1057 млн toe, из которого потребление промышленности — 24,5 %, транспорта — 31,3 %, других секторов — 44,2 %.

Доля электроэнергии в конечном энергетическом потреблении — 22,6 %, в промышленности — 34 %, транспорте — 1,7 % и в других секторах — 31,2 %.

На потребление и производство энергии в 2021—2022 г. оказал воздействие мировой энергетический кризис.

Газохранилищами располагают 18 из 27 стран-членов ЕС. Самыми большими мощностями по хранению газа располагает Германия, общий объем резервов хранилищ в Германии составляет 25,1 млрд кубометров.

Добыча энергоносителей 
 уголь: см. Угольная промышленность Европы
 нефть: см. Нефтедобыча
 газ: см. Добыча газа, Гронингенское газовое месторождение
7 сентября 2022 года New York Times сообщил, что древесина является крупнейшим возобновляемым источником энергии в Европе. ЕС потребляет гораздо больше древесных гранул, чем любой другой регион. На фоне энергетического кризиса осуществлялась вырубка здоровых деревьев, для использования в качестве топлива. Агентство экологических исследований отследило поставки древесины из лесов, считающихся экологически значимыми в Румынии, Болгарии, Словакии и Польше. Представитель ассоциации Bioenergy Europe отметила важность древесины в то время, когда Европа отчаянно пытается найти внутренние возобновляемые источники энергии.

Импорт энергоносителей 
Динамика энергетической зависимости* ЕС по отдельным группам энергоносителей и в целом за период 1990—2019 гг., по данным Eurostat, иллюстрируется следующей диаграммой:

* Примечания. 1. Энергетическая зависимость показывает, в какой степени экономика зависит от импорта для удовлетворения своих энергетических потребностей. Рассчитывается из отношения импорта-нетто (импорт минус экспорт) на сумму валового внутреннего потребления первичных энергоносителей и бункерного топлива. 2. Отрицательное значение указывает на чистого экспортера: страну, которая экспортирует больше топлива, чем потребляет.По итогам за 2019 год (см. также таблицу 1) производство первичной энергии — 739,4 млн тонн нефтяного эквивалента, в числе которой более 61 % составили ядерная энергетика (28,4 %) и возобновляемые источники энергии и биотопливо (32,8 %). На природные энергоносители пришлось около 26 %, в том числе: природный газ — 11,7 %, твёрдое органическое топливо — 14 %. Нетто-импорт энергоносителей (импорт, за вычетом экспорта) превысил 973 млн toe. 56,3 % от этого превышения составила сырая нефть и нефтепродукты, 34,4 % — природный газ, и 8,1 % — твердое органическое топливо. 

Общая поставка энергоносителей — почти 1585 млн toe, в том числе около 520 млн toe или 32,8 % — сырая нефть и нефтепродукты; примерно 403 млн toe или 25,4 % — природный газ; и 177 млн toe или 11,2 % — твердое органическое топливо.

Шесть (больше всего в Европе) СПГ-терминалов расположены в Испании, их совокупная мощность превышает 44 млн т/г (свыше 60 млрд куб м/г), для поставок СПГ из Алжира. Если все европейские СПГ-терминалы — без Литвы и Турции — использовать на полную мощность без остановок для проведения ремонтных работ, то они могут принять 151,5 млн т/г или максимум 12,6 млн т/мес. (17,4 млрд куб. м/мес.).

В декабре 2021 и январе 2022 года Европа стала основным направлением экспорта СПГ из США (в январе только 13 % экспортных объемов американского СПГ были направлены в Азию по сравнению с 25% в декабре), рекордные поставки СПГ привели к стремительному росту загрузки терминалов по приему и регазификации СПГ, расположенных в Южной и Западной Европе — с 51 % в начале января до 75 % в начале февраля.

Электроэнергетика 
Крупные (30 ГВт и выше) генерирующие компании Европейского союза — ключевые субъекты электроэнергетики (диаграмма):

Производство электроэнергии-брутто за 2019 год — 3 228 628 млн кВт∙ч.

Структура производства электроэнергии-брутто на ТЭС за 2019 год по группам энергоносителей

Основные показатели электроэнергетики ЕС (установленная мощность, производство электроэнергии-брутто, конечное потребление электроэнергии) характеризуются следующими данными.

Установленная мощность генерирующих источников — 1 052 816 МВт

3. Конечное (полезное) потребление электроэнергии за 2019 год - 2864583 млн кВт∙ч

Потребление электроэнергии промышленностью и бытовыми потребителями стран Европейского союза за 1992 и 2019 годы приведены в таблице:

Статистика 
Отдельные статьи ТЭБ ЕС

В таблице 2 представлены основные тенденции изменений в отдельных статьях топливно-энергетического баланса ЕС в 2019 году в сравнении с 1990 годом.

В конечном энергетическом потреблении в 2019 году доля электроэнергии составила 22,6 %, в том числе в промышленности — 34 %, транспорте — 1,7 %, других секторах — 31,2 %.

См. также 
 Экономика Европейского союза
 Возобновляемая энергетика в ЕС

Примечания

Ссылки 
 Энергетика ЕС // energy.ec.europa.eu

Энергетика по странам
Энергетика Европейского союза